Флаг муниципального образования Ефи́мовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 ноября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6503.

Описание 
«Флаг муниципального образования Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в голубом, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом червлёном (красном) и лазоревом (синем, голубом) поле — серебряные камни, сложенные в вписанную пирамиду, обременённую лазоревым орлом с золотыми клювом и лапами, держащим в правой лапе лазоревый меч, в левой — лазоревый шар, сопровождаемую вверху справа — золотым месяцем, вверху слева — положенным в левую перевязь золотым натянутым луком с такой же стрелой».

Обоснование символики 

Флаг составлен на основании герба муниципального образования, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Сложенная из серебряных камней пирамида — напоминание о памятнике, установленном в память пребывания Петра I. Памятник, установленный на берегу реки Соминки, создан в виде «быка»-опоры с вертикальной лицевой стороной, сложенного из подогнанных друг к другу камней. Его венчает крест выкованный мастерами железных дел. На медной доске надпись: «В память посещения императора Петра Великого между 1712—1716 годами, сооружён в 1862 году». Монумент был сооружён в 1862 году по проекту военного инженера, генерал-майора русской армии Виктора Даниловича Кренке.

Лазоревый орёл — взят с герба рода графов Мусиных-Пушкиных, которые владели имением в составе села Сомино и деревни Тюменской (Засоминье) Устюженского уезда.

Золотой месяц и лук — взят с герба рода дворян Мамаевых, которые владели усадьбой Кожаково, им принадлежал лесопильный завод.

Красный цвет символизирует право, мужество, самоотверженность любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Голубой цвет (лазурь) — слава, честь, верность, искренность, безупречность. Символизирует воды Соминского озера и напоминает о Тихвинской водной системе и пристани Сомино.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением меча
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением лука и стрел